Краиште — слово болгарского происхождения, имеющее следующие значения:

 Краиште (область) — физико-географическая и историко-географическая область Западной Болгарии и Восточной Сербии.
 Краиште (Благоевградская область) — село в Болгарии.
 Краиште (Добричская область) — село в Болгарии.